

Cinema 
The Getaway – film del 1917 diretto da George Cochrane
 Getaway! (The Getaway) – film del 1972 diretto da Sam Peckinpah
 Getaway (The Getaway) – film del 1994 diretto da Roger Donaldson
 Getaway - La fuga (The Perfect Getaway) – film del 1998 diretto da Armand Mastroianni
 Getaway - Via di fuga (Getaway) – film del 2013 diretto da Courtney Solomon

Letteratura 
 Getaway (The Getaway) – romanzo di Jim Thompson del 1959

Musica 
 Getaway – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1976 dall'album Spirit
 The Getaway – album di Chris de Burgh del 1982
 Getaway – album di The Clean del 1990
 The Getaway – EP dei Matchbook Romance del 2001
 Getaway – singolo dei The Music del 2003 dall'album The Music
 Getaway – singolo dei Blue Man Group del 2004
 The Getaway – singolo di Hilary Duff del 2004 dall'album Hilary Duff
 Getaway – album degli Adelitas Way del 2016
 The Getaway  –  album dei Red Hot Chili Peppers del 2016
 The Getaway – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2016

Teatro 
 Getaway – spettacolo teatrale

Videogiochi 
 The Getaway – sparatutto in terza persona